City of Canterbury (Engeland)
City of Canterbury (Australië)